Quelques églises en France portent le nom de Saint-Fraimbault, en référence à Fraimbault de Lassay.

On peut notamment citer :

 Église Saint-Fraimbault, à Lassay-les-Châteaux.
 Église Saint-Fraimbault, à Saint-Fraimbault-de-Prières.

Voir aussi 
 Catégorie regroupant les églises dédiées à saint Fraimbault

Saint-Fraimbault